A8 är en motorväg i Belgien som går mellan Halle och gränsen till Frankrike. Motorvägen går via Tournai. Större delen används av europaväg E429.

Se även
Motorväg
Motorvägar i Belgien

Motorvägar i Belgien